Casa Lovinescu se poate referi la oricare din reședințele criticului literar Eugen Lovinescu:
 Casa Lovinescu (Fălticeni), monument istoric, cod LMI SV-III-m-B-05684
 Casa Lovinescu (București)